Valderas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valderas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Valderas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar